Beni M'Tir est une tribu du Maroc.
 Beni M'Tir est un village de Tunisie.